Григорий Константинович Труфанов (13 июня 1997 года, Иркутск, Россия) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник иркутского футбола. Начинал свою карьеру в местных командах «Байкал» и «Зенит (Иркутск)». В июле 2018 года защитник подписал контракт с клубом ФНЛ «СКА-Хабаровск». 27 февраля 2021 года на первой минуте матча «армейцев» против московского «Торпедо» (0:0) Труфанов в единоборстве с Андреем Евдокимовым Труфанов получил тяжелую травму — перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга. Сразу после инцидента защитник в срочном порядке был доставлен Боткинскую больницу, где он некоторое время оставался под наблюдением врачей.

После восстановления футболист играл за вторую команду «СКА-Хабаровска» и был ее капитаном. В октябре 2021 года в поединке ФНЛ-2 против клуба «Металлург-Видное» он оформил хет-трик, причем все три мяча защитник провел с пенальти.

Зимой 2022 года Труфанов перешел в коллектив армянской Премьер-Лиги «Ноа». Дебютировал в местной элите защитник 9 мая в матче против клуба «Арарат-Армения» (1:0): в поединке на 68-й минуте россиянин заменил Артура Карташяна.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Sports.ru
 Профиль на сайте Footballfacts

Футболисты России
Игроки ФК «Байкал»
Игроки ФК «Зенит» Иркутск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Ноа»